Příjmení Dudek/Dudková nosí více významných osobností:

 Adolf Dudek (* 1964) – český ilustrátor dětských knížek
 Anne Louise Dudek (* 1975) – americká herečka
 Jana Dudková (1931–2017) – česká televizní dramaturgyně a scenáristka
 Jaroslav Dudek (1932–2000) – český divadelní a televizní režisér
 Jerzy Dudek (* 1973) – fotbalový brankář
 Louis Dudek (1918–2001) – kanadský básník
 Oldřich Dudek (* 1946) – český kreslíř a scenárista
 Petr Dudek (* 1963) – český novinář a rozhlasový redaktor

Externí odkazy